Те-Нуайало () — новая коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Морбиан, округ Ван, кантон Сене. Расположена в 7 км к востоку от Ван. Через территорию коммуны проходит национальная автомагистраль N165.

Население (2019) — 8 251 человек.

История 
Коммуна образована 1 января 2016 года путем слияния коммун Нуайало и Те. Центром новой коммуны является Те. От него к новой коммуне перешли почтовый индекс и код INSEE. На картах в качестве координат Те-Нуайало указываются координаты Те.

Достопримечательности 
 Шато Плесси-Жоссо XIV века
 Часовня Святого Леонара XV века, перестроенная в XVII века. В церкви сохранилась статуя Богоматери с младенцем XV века
 Часовня Святого Михаила в Бранголо XVI—XVII веков
 Готическая часовня Нотр-Дам-ла-Бланш XVI—XVIII веков
 Церковь Святой Сесилии XIX века

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 2,4 %
 промышленность — 18,4 %
 строительство — 12,3 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 50,2 %
 государственные и муниципальные службы — 16,6 %

Уровень безработицы (2018) — 11,9 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Морбиан — 12,1 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 28 620 (Франция в целом — 21 730, департамент Морбиан — 21 830).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Те-Нуайало с 2020 года занимает Кристиан Себиль (Christian Sébille). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый список победил во 2-м туре, получив 47,38 % голосов.

Города-побратимы 
  Захленбург, Германия
  Тон, Франция

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года